John Thomson peut désigner :

 John Thomson (1777-c.1840), cartographe écossais ;
 John Vaughan Thompson (1779-1847), naturaliste britannique ;
 John Thomson (1780-1852), homme politique et médecin américain ;
 John Thomson (1805-1841), compositeur écossais ;
 John Thomson (1837-1921), photographe écossais ;
 John Sparrow David Thompson (1845-1894), premier ministre canadien ;
 Joseph John Thomson (1856-1940), physicien britannique, prix Nobel de physique en 1906 ;
  (1886-1980), footballeur écossais ;
 John Eric Thompson (1898-1975), archéologue et épigraphe mayaniste britannique ;
 John Thomson (1909-1931), footballeur écossais ;
 John Lee Thompson (1914-2002), réalisateur britannique ;
 John Griggs Thompson (1932-), mathématicien américain ;
 John Thompson (1941-2020), sportif américain ;
  (1973-), joueur américain de baseball.